Mistrzostwa Afryki w zapasach w 2016 roku rozegrano w dniach 3 - 7 marca w Aleksandrii w Egipcie.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl klasyczny

styl wolny

kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 Program zawodów
 Oficjalne wyniki

Mistrzostwa Afryki w zapasach
2016 w zapasach
2016 w Egipcie
Sport w Aleksandrii
Zapasy w Egipcie